Халлам () — многозначное понятие.

Носители фамилии 
  (1869—1940) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Ноттингемшира (1907).
  (1811—1833) — британский поэт, сын Генри Халлама, друг Альфреда Теннисона.
 Халлам, Бен (род. 1982) — британский велогонщик, серебряный медалист чемпионата Великобритании по гонкам на треке в гонке по очкам (2003).
 Халлам, Валери — игрок женской сборной Великобритании по хоккею на траве.
  — обладатель Кубка Англии по футболу в качестве секретаря клуба «Ноттингем Форест» (1898).
  — британский писатель и телеведущий, лауреат премии «Тир на Ног» за книгу на валлийском языке для средней школы (2006), бард-король Национального эйстетвода Уэльса (2017).
 Халлам (Галлам), Генри (1777—1859) — британский историк.
 Халлам, Джек — британский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Уоррингтон» (1901).
 Халлам, Джеки (род. 1970) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии в марафонском беге (1991).
  (род. 1948) — британский политик, депутат Европейского парламента (1994—1999).
  (в замужестве — Мэттокс; 1746—1826) — британская актриса и певица, дочь Льюиса Халлама.
  (род. 1948) — британский велогонщик, чемпион Игр Содружества в индивидуальной (1970, 1974) и командной (1974) гонке преследования.
  (1885—1976) — владелица пансионов в Новой Зеландии.
  (1962—2013) — британский легкоатлет и пловец, паралимпийский чемпион по плаванию на 50 м брассом во 2-й категории (1984), победитель Лондонского марафона на кресле-коляске (1985, 1987).
  (род. 1995) — новозеландский регбист, игрок турнира «Супер Регби» в составе клуба «Крусейдерс».
  (ок. 1714—1756) — британский актёр и режиссёр, руководитель первой профессиональной театральной компании в Америке, отец Изабеллы Халлам.
  (в замужестве — Бёрли; 1930—2013) — австралийская фигуристка, участница Олимпийских игр (1952).
  (род. 1995) — чемпион Великобритании по фигурному катанию (2019).
 Халлам, Ричард:
 Халлам, Ричард (1871 — не ранее 1936) — британский политик, лорд-мэр Лестера (1935—1936).
  (род. 1948) — британский музыкант и педагог, председатель Национальной ассоциации музыкального образования (2000—2002), президент Официального общества музыкантов (2013).
 Халлам, Роберт:
  (? — 1417) — английский католический священник, епископ Солсбери (1407—1417).
 Халлам, Роберт — ирландский политик, мэр Лимерика (1763).
 Халлам, Роджер (род. 1966) — британский активист в области защиты окружающей среды.
  (род. 1975) — британская бадминтонистка, чемпионка Игра Содружества (2006).
  (1878—1956) — епископ Саскачевана (1931—1933) и Саскатуна (1933—1949) Англиканской церкви Канады.
  — учёный-информатик, соавтор механизма авторизации издателей DNS-сертификатов, веб-почты, протоколов XKMS.
  (1933—2017) — британский геолог и палеонтолог, обладатель медали Лайеля (1990).

Другое 
 «Халлам» — английский футбольный клуб из Шеффилда.